

Sporters
 Jock White, Schots voetballer (1897-1986), geboren als John White
 John White (Engels voetballer), Engels voetballer
 John White (Schots voetballer), Schots internationaal voetballer Falkirk en Tottenham Hotspur
 John White (roeier) (1916-1997), Amerikaans roeier
 John White (squasher) (1973), Schots squasher
 John Henry White, Canadees voetballer
 John "Crasher" White, Brits motorcoureur

Politica
 John White (politicus), Gouverneur van Jamaica

Anderen
 John White (Roanoke) (ca. 1540-ca. 1593), leider van de kolonie in Roanoke (North Carolina) (1585-1590)
 John White, alias van Augustine Bradshaw (1575–1618)
 John White (chirurg) (1756–1832), Engels chirurg, aanwezig op de 'First fleet' van gevangenen naar Australië
 John White (1924), schrijver van de Archives of Anthropos serie
 John White (componist) (1936), Engels musicus
 John White (acteur) (1981), Canadees acteur
 John Herbert White, mede auteur van Modern Chess Openings